

Prénom

Patronyme 

 Pavel Gerdt (1844-1917), danseur et pédagogue russe.
 Vladimir P. Gerdt (1947-2021), mathématicien russe.
 Zinovi Gerdt (1916-1996), acteur soviétique russe.